Forum poate însemna:

Loc de discuții 
 Forum de internet, forum web, o tabelă de discuții pe internet, unde utilizatorii pot posta mesaje cu privire la unul sau mai multe subiecte de discuție

În media 
 Forum, o revistă engleză cu subiecte sexuale
 The Forum of Fargo-Moorhead, un ziar deținut de Forum Communications, tipărit în Fargo, North Dakota (USA)
 Forum, o emisiune radio (la KQED-FM), prezentat de Michael Krasny
 Forum, Editura Forum
 Forum Masonic, revistă
 Forum studențesc, revistă
 DVD Forum, organism care se ocupă cu dezvoltarea formatului DVD (cunoscut și sub numele de DVD Consortium)

Nume de partide 
 Forumul Democrat al Germanilor din România, partid politic al minorității germanilor din România

Nume de evenimente 
 Forumul Universal al Culturilor, un eveniment cultural internațional.

Nume de locuri 
 Forum, fostul nume al The Molson Amphitheatre, Toronto
 Montreal Forum, o arenă de sport care era casa echipei Montreal Canadiens
 The Forum (cunoscut anterior ca The Great Western Forum), o arenă de sport în Inglewood, California care a servit ca loc de antrenament pentru echipa Los Angeles Lakers și Los Angeles Kings din 1967 până în 1999
 Blandford Forum, un oraș în Anglia
 The Forum (Norwich, Anglia), librăria, oficiu de informare a turiștilor și sediul BBC în Norwich, Anglia
 The Forum Theatre, un teatru din Melbourne, Australia
 The Forum, un club de noapte din Kentish Town, Londra, Anglia deținut de Mean Friddler Music Group
 Novum Forum Siculorum, numele latin al municipiului Târgu Mureș

Vezi și 
 for

Legături externe